Випотник () — словенская фамилия.

Известные носители 
 Випотник, Албин (1907—1999) — словенский и югославский военный и политический деятель, делегат АВНОЮ, член Словенского национального освободительного комитета, депутат Народной скупщины ФНРЮ (1945—1952).
  (1944—2016) — югославский и словенский графический дизайнер, лауреат Премии Франце Прешерна (1977, 2012), сын Цене Випотника.
  (1914—1972) — словенский и югославский поэт и переводчик, лауреат Премии Франце Прешерна (1957), брат Янеза Випотника, отец Матьяжа Випотника.
  (1917—1998) — югославский и словенский политик и писатель, депутат Народной скупщины Народной Республики Словения (1947—1950), главный редактор газеты Delo (1960—1963), генеральный директор RTV Ljubljana (1973—1977), брат Цене Випотника.